Horber ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Horber (1879–1933), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Rico Horber (* 1980), Schweizer Schlagzeuger und Musikproduzent